Topdivisie 2001 (Kazachs Бірінші Лигасы) was het tiende seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd (inclusief de inmiddels gedegradeerde ploegen):

Kort overzicht van het seizoen
Het tiende seizoen van de Topdivisie werd gespeeld van 28 april t/m 22 november 2001.

Om het 10de kampioenschap van Kazachstan streden 17 ploegen. Titelverdediger Jenïs FK Astana wist het kampioenschap met glans te prolongeren: de voorsprong op de naaste belager bedroeg 11 punten. De club leverde ook de topschutter van dit seizoen en won een van de twee bekers van 2001. In 1997 was ervoor gekozen om de bekercompetitie naar de winter te verplaatsen, maar dat beviel bij nader inzien niet: de winters op de Kazachse steppe zijn lang en koud. De winter van 2000/01 was het laatste bekertoernooi dat in de wintermaanden viel; vanaf 2001 liep het toernooi om de nationale beker weer parallel met de competitie. Het gevolg van dit vier jaar durende experiment was dat er in 1997 geen bekerwinnaar was, maar dat 2001 twee bekerwinnaars opleverde. De eerste was, zoals gezegd, Jenïs FK Astana, dat met het winnen van z'n eerste beker meteen ook z'n eerste dubbel pakte; de tweede bekerwinnaar van het jaar was Qayrat FK Almatı.

Samen met debutant Atıraw FK mochten beide ploegen in 2002/03 als eerste Kazachse ploegen Europa in: medio 2002 was de Qazaqstannıñ foetbol federacïyası namelijk lid van de UEFA geworden.

Atıraw FK was een van de drie promovendi die dit jaar de Topdivisie kwamen versterken; de overige vier waren oude bekenden, zij het onder een nieuwe naam: Aqtöbe-Lento FK (dat op de 8ste plaats terechtkwam) en Mañğıstaw Aqtaw FK (dat meteen weer degradeerde).

Clubs

Kaart

Eindstand 2001

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 2001

1 Reglementaire 3-0.

Topscorers 2001

Zie ook
Kazachs voetbalelftal in 2001

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)
 Statistieken op de site van Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола (Russisch)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Kazachstan